Voici la liste des planètes mineures numérotés de 431001 à 432000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 431001 à 432000

431001-431100

431101-431200

431201-431300

431301-431400

431401-431500

431501-431600

431601-431700

431701-431800

431801-431900

431901-432000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000